Поликарп (Буду) Гургенович Мдивани (; около 1877 — 10 июля 1937, Тбилиси) — советский государственный и партийный деятель, один из лидеров оппозиции в РКП (б).

Биография 

Отец Гурген Георгиевич, мать Ольга Давидовна (урождённая Жгенти) — дворяне Кутаисской губернии.

Учился в Московском университете, откуда был отчислен за участие в студенческих волнениях 1899 г.

Член РСДРП с 1903. По данным официальной биографии, вёл революционную работу в Закавказье (Кутаиси, Батуми, Тифлисе, Баку), был неоднократно арестован. Однако, как было установлено ещё в 1920 году, несколько лет прожил в эмиграции в Северной Персии, в Реште и Энзели, где был юрисконсультом и ближайшим помощником российского миллионера А. М. Хоштарии (владелец богатейших концессий на добычу нефти, заготовку леса и постройку железной дороги Решт — Энзели, владевшего также лесопильным заводом).

Активный участник революции и гражданской войны в Закавказье.

В 1918—1919 гг. — член РВС 11-й армии Южного — Каспийско-Кавказского фронта, в 1919—1920 гг. — начальник Политического отдела 10-й армии.

Летом 1920 года участвовал в советской миссии в Северной Персии по попытке создать там дружественную Гилянскую советскую республику и Персидскую Красную армию. Был вынужден покинуть Персию, потому что там хорошо помнили его прошлое.

В 1920—1921 гг. — председатель КП(б) Грузии, член Кавказского бюро ЦК РКП(б), в феврале-мае 1921 г. — полномочный представитель РСФСР в Турции.

В 1921—1922 гг. — председатель Революционного комитета Грузии, председатель Союзного Совета Закавказья, в марте-мае 1922 г. — председатель СНК Грузии,, в марте-декабре 1922 г. — председатель Союзного Совета ЗСФСР и член Президиума ЦК КП(б) Грузии.

С 1922 года — один из лидеров поддержанной Лениным грузинской оппозиции, выступившей против сталинской «автономизации»; в 1923 году присоединился к Левой оппозиции.

В 1923—1924 гг. — член Главного концессионного комитета СССР, с 1924 г. был переведён торговым представителем СССР во Франции.

В 1928 г. был отозван из Франции, за принадлежность к оппозиции смещён со всех постов, исключен из партии и сослан на три года в Сибирь. В 1929 году ссылка была заменена 3 годами лишения свободы.

В 1931 г., после подачи заявления об отходе от оппозиции, был восстановлен в ВКП(б), назначен председателем СНХ Грузинской ССР и народным комиссаром лёгкой промышленности Грузинской ССР. Также по июнь 1936 г. занимал пост первого заместителя председателя СНК Грузинской ССР.

В 1936 г. был арестован, как участник «троцкистского шпионско-вредительского центра». 9 июля 1937 г. Верховный суд Грузинской ССР в однодневном закрытом заседании рассмотрел дело семи подсудимых — известных грузинских партийных работников и приговорил их к высшей мере наказания. Расстрелян 10 июля 1937 г. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 29 сентября 1956 года по п. 5 ст.4 УПК РСФСР дело прекращено, Поликарп Гургенович реабилитирован.

Семья 
 Жена — Цуцуния Мдивани (? — 1937), проживала в Тбилиси, арестована и расстреляна в 1937 году.
 Сын — Шалва Будуевич Мдивани (? — 1933), летчик-испытатель, погиб в авиакатастрофе.
 Сын — Георгий Будуевич Мдивани (1903—1937), экономист, расстрелян в 1937 году.
 Сын — Иван Будуевич Мдивани (1905—1937), инженер, расстрелян в 1937 году.
 Сын — Давид Будуевич Мдивани (1909—1937), инженер, расстрелян в 1937 году.
 Сын — Мдивани, Арчил Будуевич (1911—1937), мастер спорта по теннису, расстрелян в 1937 году.
 Дочь — Мери Будуевна Мдивани (не ранее 1911—1939), арестована в 1937 году. Расстреляна в исправительно-трудовом лагере.

См. также 
 Грузинское дело (1922)

Примечания

Ссылки 
 Буду Мдивани Хронос
 
 Страница памяти Мдивани Поликарп (Буду) Гургенович Бессмертный барак
 Мдивани Буду (Поликарп) Гургенович (1877)
 Мдивани Буда Гургенович (1877)

Литература 
 Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. — СПб,1991
 Торчинов В. А., Леонтюк А. М. Вокруг Сталина: историко-биографический справочник. — СПб,2000.

Народные комиссары Грузинской ССР
Члены Бюро ЦК КП Грузии
Революционеры Грузии
Казнённые политики
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Торгпреды СССР
Члены левой оппозиции в РКП(б) и ВКП(б)
Расстрелянные в Грузинской ССР
Главы правительства Грузинской ССР